— японский теннисист; призёр теннисного турнира Азиатских игр.

Биография 
Младший из трёх сыновей Марико и Фумио Соэды; его братьев зовут Дзюн и Рё. В теннисе с четырёх лет. Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд.

В 2003 году провел свои дебютные профессиональные встречи в карьере.

В 2005 году Соэда сыграл 2 матча на профессиональном уровне, но в обоих терпел поражение.

В ноябре 2008 года выиграл свой первый титул на профессиональном уровне. На челленджере в Японии Соэда в финале обыграл корейского теннисиста Ли Х.-Т. со счетом 2-0 (6-2 7-6).

В 2010 году провел достаточно ровный сезон, но выиграть удалось лишь однажды. Свой единственный трофей того года заполучил на челленджере в Эквадоре, обыграв в финале американского теннисиста Райли Де Харта со счётом 2-0 (7-6 6-2).

В 2011 году Соэде удалось выиграть 2 турнира в одиночном разряде. Сначала он победил на китайском челледжере, где в финале ему противостоял немецкий теннисист Маттиас Бахингер. Японец выиграл встречу со счетом 2-0 (6-4 7-5) и завоевал первый титул в этом году. Затем успех Го снова поджидал в Китае. На челленджере в городе Ухай, Соэда столкнулся в финале с южноафриканским теннисистом Равеном Класеном. Любопытно, что оба финала закончились с одинаковым счетом, только лишь сеты поменялись местами. Японец оказался сильнее, встреча закончилась со счётом 2-0 (7-5 6-4).

В 2012 году Соэда смог завоевать 3 титула в одиночно разряде. Первый трофей пришелся на конец января, на американском челленджере в Гонолулу, Го обыграл в финале американского теннисиста со счётом 2-0 (6-3 7-6). Затем японец отправился защищать титул на китайский челленджер в город Pingguo и ему это удалось. На этот раз в финале ему противостоял теннисист из первой сотни Малик Джазири. Встреча закончилась со счётом 2-1 (6-1 3-6 7-5) в пользу японца. 3 титул Го завоевал в Тайване. Случилось это в конце апреле и это был самый дорогой турнир, который выигрывал японец(призовые 125.000$). В финале челленджера в Тайване Соэда играл против своего соотечественника Тацуми Ито и выиграл со счётом 2-0 (6-3 6-0). Эти победы позволили японцу добиться своего лучшего результа, 60 место мирового рейтинга АТР.

В начале года Го отправился на турнир в Гавайи, где был посеян под 1 номером, как оказалось не зря. Соэда выиграл этот челленджер, при этом не отдав сопернику ни единого сета. В финале был повержен немецкий теннисист Миша Зверев со счётом 2-0 (7-5 7-5).

В 2014 году Го Сэда выиграл сразу 3 челленджера. Первым ему покорился челленджер в Южной Корее, где Соэда был посеян под 2 номером. Доказав статус фаворита, японец добрался до финала, снова не уступив ни одного сета. В финале его соперником был тайваньский теннисист Джимми Ван, которому также не удалось навязать особой борьбы Го и зацепиться хотя бы за сет, 2-0 (6-3 7-6). Вторым на очереди был китайский челленджер в Наньчане. Несмотря на то, что японец был первым сеянным турнира, здесь ему пришлось попотеть. Сложный трехсетовый матч в полуфинале, и следом финал со словенским теннисистом Блажем Кавчичем, где японец одержал вверх на тай-брейке в решающем сете 2-1 (6-3 2-6 7-6). Наконец третьим на очереди был домашний челленджер в Японии. В финале Тойота челленджера Го Соэда пришлось сразиться со своим соотечественником, первым сеянным, Тацуми Ито. Го завершил встречу в свою пользу со счётом 2-0 (6-4 7-5).

В 2015 году Го Соэда выиграл всего один титул. В мае на челленджере в Сеуле японец обыграл теннисиста из Кореи Хён Чона со счётом 2-1 (3-6 6-3 6-3).

В июле 2016 года выиграл челленджер в Виннипеге (Канада). В финале он играл против словенского теннисиста Блажа Кавчича и обыграл его со счётом 2-1 (6-7 6-4 6-2).

Всего в том году он провел 71 встречу, из которых в 43 вышел победителем, что позволило ему занять 126 строчку мирового рейтинга АТР.

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2014 — 99
 2013 — 103
 2012 — 60
 2011 — 120
 2010 — 120
 2009 — 238
 2008 — 114
 2007 — 206
 2006 — 188
 2005 — 302
 2004 — 502
 2003 — 635

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (34)

Победы (22)

Поражения (12)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (8)

Победы (2)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года